Lag kan syfta på:

 Lag – en av lagstiftande myndighet utfärdad föreskrift
 Lagbok – en med offentlig sanktion gjord systematisk uppteckning av lagar
 Lagsamling – en samling författningar i konsoliderad form
 Lagstiftning – en process genom vilken en ny lag tillkommer, en gammal lag ändras eller upphävs
 Lagtext – den text som en lag består av
 Lagsaga – ett svenskt historiskt rättsdistrikt
 Olaglig – en handling som strider mot gällande lag
 Religiös lag – hur de troende skall leva
 Naturlag – styrde naturens ordning
 Fysikalisk lag – beskriver de grundläggande lagarna för naturen
 Arbetslag – en gruppering människor, oftast inom en organisation, som samarbetar mot ett gemensamt mål eller resultat
 Lag – en enhet bestående av samarbetande medlemmar, se Lagsport
 Lagkapten – en av managern eller tränaren utnämnd spelare inom lagsporter
 Lag (matlagning) – inom matlagning olika vätskeblandningar
 Lag – ett slangord för fördröjningar i datornätverk, se latens

Se även
 Svensk lag – en ämnesindelad lagsamling utgiven av Iustus förlag AB